ATCC kan avse:

ATCC – en organisation i Colombia, se Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare
ATCC – ett tidigare standardvagnsmästerskap i Australien, se Australian Touring Car Championship
ATCC – en  kontrollcentral för flygledning, se Air Traffic Control Centre